Джеймс Молтон (; ) — английский художник, рисовальщик и гравёр.

Джеймс Молтон родился в 1761 году в семье Томаса Молтона (1726—1801), чертёжника и геометра. Его старший брат, которого, как и отца, звали Томас Молтон (1748—1804), также стал художником и гравёром. Детство Джеймса прошло в Дублине, где его отец участвовал в масштабном строительстве общественных зданий под руководством архитектора Джеймса Гэндона. Когда Джеймс подрос, он тоже в течение практически трех лет работал чертежником под руководством Гэндона в период строительства Ирландской таможни в 1780-х годах. 

В 1790 году, всё еще проживая в Дублине, Джеймс отправил два своих рисунка в Лондон, в Королевское общество искусств. С 1792 по 1799 год он выполнил серию из 25 гравюр под названием «Живописные виды города Дублина». Эти гравюры полностью являлись творением Молтона: он сам создал как исходные рисунки так и гравюры в технике акватинты. Каждая гравюра сопровождалась описанием. Гравюры сперва были изданы шестью отдельными выпусками, а затем ещё раз — в одном переплетённом томе. Виды Дублина работы Джеймса Молтона считаются важным источником, позволяющим судить о тех изменениях, которые произошли в архитектуре города во второй половине XVIII столетия. 

С 1792 по 1803 год, почти параллельно с работой над гравюрами, Молтон выставил в Королевской академии в Лондоне на ежегодных выставках 51 свою работу, в основном рисунки, посвящённые архитектуре (городскому пейзажу). Некоторые из них перекликались с циклом гравюр но были снабжены дополнительными человеческими фигурками — стаффажем. 

В 1798 году Молтон опубликовал «Эссе о британской усадебной (дословно — коттеджной) архитектуре». Его более поздние публикации включают практический трактат о перспективе, адресованный молодым художникам, четыре акватинты по рисункам Фрэнсиса Кинана, изданные как «Собрание видов графства Девон» (1800 г.) и «Сборник типовых проектов усадебных павильонов в неоготическом стиле» (1802).

В 1803 году Джеймс Молтон скончался в Лондоне.

Виды Дублина работы Джеймса Молтона

Примечания 

Художники Великобритании